Célia David (Santiago do Cacém, 1965) é actriz de televisão portuguesa. Ficou popular com o seu papel da irritante Mina na telenovela da RTP, Palavras Cruzadas.

Biografia
Tem o curso noturno do Conservatório Nacional. Ingressou no TAS em 1982. Passou pela Casa da Comédia integrada num curso de Criação Dramática e entre 1987/89 trabalhou no Teatro Estúdio de Lisboa. 

Célia David, que apenas tínhamos visto num pequeno papel em Chuva na Areia, chamou a atenção como a irritante Mina. Quem viu, não esquece as suas divertidas cenas ao som de Boa ou Má Arte. Aquando da reposição de 1989, a actriz mostrou-se contente por o seu papel ter marcado, mas preferiu dedicar-se com exclusividade ao teatro. 

Actualmente, Célia David é diretora do TAS (Teatro de Animação de Setúbal).

Televisão
Chuva na Areia RTP 1985 'Rita'
Palavras Cruzadas RTP 1987 'Felismina Ramos (Mina)'
A Tia Engrácia RTP 1988 
Camilo & Filho Lda. SIC 1995 
Camilo na Prisão SIC 1998 
Todo o Tempo do Mundo TVI 1999 'Produtora'

Teatro
Moléstias do Casamento 1982 TAS
Doce de Laranja 1983 TAS
O Juiz da Beira 1983 TAS
Um Conto ao Cair da Noite 1984 TAS
Tio Simplício 1984 TAS
Luísa Todi 1985 TAS
O Menino de Sua Mãe 1985 TAS
O Marinheiro 1988 TAS
À Coca 1990 TAS
Dr. Knock 1990 TAS
Roleta Russa 1990 TAS
Encenação 1991 TAS
Era Uma Vez em... Setúbal 1991 TAS
O Pai Tirano 1992 TAS
Setubalândia 1993 TAS
A Casa Assombrada 1994 TAS
Duas Quentes e Boas 1994/1995 TAS
O Gato 1995 TAS
Um Caso Raro de Loucura 1996 TAS
Grito no Outono 1996 TAS
O Lixo e Outras Coisas Lixadas 1997 TAS
Fortunato e TV Glória 1998 TAS
E Agora, Garrett? 1999 TAS
Quem Vai à Guerra 1999 TAS
Conceição ou o Crime Perfeito 2000 TAS
As Vedetas 2001 TAS
A Boda dos Pequeno-Burgueses 2002 TAS
A Partilha 2002 TAS
A Puta da Realidade 2002 TAS
A Orquestra 2003 TAS
O Elixir do Amor 2003 TAS
Onde Fica Auschwitz? 2004 TAS
Paisagem e Outros Lugares 2004 TAS
A Última Jogada 2004 TAS
Se Perguntarem Por Mim, Não Estou 2005 TAS
Bocage e as Ninfas 2005 TAS
As Aventuras de João Sem Medo 2006 TAS
Pic Nic no Campo de Batalha 2007 TAS
A Lenda da Moura Encantada 2009 TAS
A Girafa Que Comia Estrelas 2010 TAS
Valparaíso 2010 TAS
...No Meio de Mil Dores... 2011/atual TAS
O Príncipe Sapo 2011 TAS
A Estante 2012/atual TAS
Xacto 2012/atual TAS

Como Encenadora
Fortunato e TV Glória 1998 TAS
O Gato e a Gaivota 2001 TAS
Os Anjos Não Morrem 2008 TAS
Antes de Começar 2008 TAS
A Lição 2009 TAS
Cantar Lorca 2010 TAS

Nascidos em 1965
Atores do distrito de Setúbal
Encenadores de Portugal
Naturais de Santiago do Cacém